Sielce peut faire référence à :

Toponymie

 Sielce est un Quartier de l'arrondissement (district) de Mokotów de Varsovie

dans la voïvodie de Lublin
 Sielce, un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Sielce, un village de la Gmina Promna
 Sielce, un village de la Gmina Stromiec 
 Sielce, un village du powiat de Gostynin